André Jourdain (1780-1859), ecclésiastique savoyard, évêque d'Aoste de 1832 à 1859.
 André Jourdain (1935-2019), homme politique français, ancien sénateur du département du Jura, maire de Sapois (Jura) de 2001 à 2014.